Místopisné označení Pomník Jana Žižky z Trocnova může znamenat:
 Pomník Jana Žižky z Trocnova (Hradec Králové), Královéhradecký kraj.
 Pomník Jana Žižky z Trocnova (Tábor), okres Tábor, Jihočeský kraj. 
 Pomník Jana Žižky z Trocnova (Borovany), okres České Budějovice, Jihočeský kraj. 

možná hledáte také
 Pomník Jana Žižky na Vítkově: je součást Národního památníku na Vítkově.
 Pomník Jana Žižky v Čáslavi, okres Kutná Hora, Středočeský kraj.
 Pomník Jana Žižky ve Vlašimi, okres Benešov, Středočeský kraj.
 Pomník Jana Žižky ve Štramberku, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj.

viz také
 Památník Jana Žižky z Trocnova v areálu Jihočeského muzea u Trocnova, národní kulturní památka.
 Památník Jana Žižky u Sudoměře, okres Strakonice, Jihočeský kraj.
 Jezdecká socha Jana Žižky z Trocnova (Přibyslav), okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina.
 Žižkova mohyla u obce Žižkovo Pole u Přibyslavi, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina.

Rozcestníky - místopisné jméno